Zarnack ist der Familienname folgender Personen:

 August Zarnack (1777–1827), deutscher Prediger, Pädagoge und Volksliedsammler
 Heiner Zarnack, deutscher Basketballtrainer und -funktionär
 Wolfgang Zarnack (1902–1980), deutscher Jurist und SA-Führer
 Wolfgang Zarnack (Schauspieler) (* 1978), deutscher Schauspieler